Capoue peut désigner :

 Capoue, commune italienne,
 Jean-Michel Capoue (1972-), footballeur français,
 Aurélien Capoue (1982-), footballeur français,
 Étienne Capoue (1988-), footballeur français.

Homonymie de patronyme